Talk That Talk — песня барбадосской певицы Рианны из её шестого студийного альбома Talk That Talk.

О песне 
Это третий дуэт Рианны вместе с рэпером Jay-Z.Несмотря на то, что сингл вышел 17 января 2012 года промоушен и рекламу трека планируется начать не раньше марта 2012 года.

Чарты

Примечания 

Песни Рианны
Песни, написанные Эстер Дин
Песни, написанные Jay-Z